Фондация може да се отнася за:

 фондация – некорпоративно устроено юридическо лице
 Фондация – роман на Айзък Азимов
 Фондацията – българска рок група

Вижте също 
 Фондация „Уикимедия“
 :Категория:Фондации